Rudolf II. Habsburški je ime več vladarjev:

Rudolf II., habsburški grof
Rudolf II., vojvoda Avstrije in Štajerske
Rudolf II., cesar Svetega rimskega cesarstva